Seidlitz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Karl Maria Seidlitz
 Nicolai Karlovič Karl Samuel Seidlitz